Catacomb steht für:

 Catacomb Hill, Felsen in Antarktika
 Catacomb Ridge, Gebirgskamm in Antarktika
 Catacomb (Computerspiel), 2D-Computerspiel von Softdisk 
 Catacomb WebDAV Server, WebDAV-Modul für den Apache Webserver